Vašek ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Vašek (1905–1946), slowakischer Publizist, Journalist und Politiker
 Radomír Vašek (* 1972), Tennisspieler
 Thomas Vašek (* 1968), deutscher Buchautor und Journalist